Jüdischer Friedhof (Kolberg) steht für zwei jüdische Friedhöfe

 Alter jüdischer Friedhof (Kołobrzeg)
 Neuer jüdischer Friedhof (Kołobrzeg)